Аннелирование (от  — колечко) — в органическом синтезе разновидность циклизации, при которой к существующей циклической системе достраивается карбо- или гетероцикл.

В англоязычной литературе иногда используются два термина: annulation для достраивания цикла с образованием двух связей и annelation для обозначения образования цикла из одного или нескольких ациклических предшественников, однако IUPAC не рекомендует использование термина annelation.

Примечания

См. также 
 Циклизация

Реакции циклизации